Щайн може да се отнася за:
 Щайн, град в Германия
 Щайн (кратер), кратерна група на Венера
 Щайн бира, вид бира

 Едит Щайн (1891-1942), германска философка и светица
 Ембрихо III фон Щайн (?-1241), германски граф
 Зигфрид фон Щайн (1197 – 1246), германски духовник
 Йохан I фон Щайн (?-1333), германски граф
 Лоренц фон Щайн (1815 – 1890), германски икономист
 Лудвиг фон Щайн (1693 – 1780), германски офицер
 Марк Щайн (р. 1985), германски футболист
 Улрих Щайн (р. 1954), германски футболист
 Хайнрих Фридрих Карл Щайн (1757 – 1831), пруски политик
 Христоф Хайнрих фон Щайн (1665 – 1731), германски граф
 Шарлоте фон Щайн (1742 – 1827), саксонска аристократка